zwet
Zwetsloot (achternaam)

Of bepaalde wateren zoals:
Zwetsloot (Zoeterwoude), onderdeel van de Rijnlandse boezem
Zwetsloot (Surhuisterveen)
Zwetsloot (Zunderdorp)